

Geografia
 Spooner – comune del Wisconsin

Persone
 Cecil Spooner – attrice, sceneggiatrice e regista statunitense
 Dennis Spooner – autore televisivo e editore inglese
 Lloyd Spooner – tiratore campione olimpico statunitense
 Lysander Spooner – filosofo, anarchico e giurista statunitense
 Natalie Spooner – hockeista su ghiaccio statunitense
 Ryan Spooner – hockeista su ghiaccio canadese
 William Archibald Spooner – accademico e religioso inglese 
 Winifred Spooner – aviatrice inglese